Алфонсо II од Провансе (Барселона, 1180 - Палермо, 2. фебруар 1209) је био гроф Провансе. Био је син Алфонса II од Арагона и Санће од Кастиље.

Породично стабло 

Умрли 1209.
Грофови Провансе
Династија Барселона